Heterodina är ett släkte av kräftdjur. Heterodina ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotkräftor
Heterodina